Jordi Grau Sogas (Barcelona, 1981), ciclista català
 Jordi Grau i Solà (Barcelona, 1930), director de cinema català
 Jordi Grau Soler (Barcelona, 1968), jugador de bàsquet català
 Jordi Grau (periodista) (Barcelona, 1971), periodista català